Ваље дел Сол има више значења:

 Ваље дел Сол (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ваље дел Сол (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ваље дел Сол (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ваље дел Сол (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику